И́горь Анато́льевич Соколо́в (род. 1954) — российский учёный, академик РАН (2008), директор ФИЦ «Информатика и управление» РАН (с июля 2015 г.), главный учёный секретарь РАН (2013—2015), декан факультета ВМК МГУ (с 2019).

Биография 
В 1976 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1979 году — аспирантуру МГУ.

Защитил кандидатскую диссертацию «Исследование дискретных приоритетных систем массового обслуживания» (1980). Защитил диссертацию «Основы построения крупномасштабных телекоммуникационных систем двойного применения» на учёную степень доктора технических наук (1998).

Место работы: с 1979 года — в НИИ систем связи и управления, с 1990 года — в Институте проблем информатики АН СССР (с 1999 года — директор ИПИ РАН). Заведует кафедрой информационной безопасности факультета ВМК МГУ и кафедрой проблем информатики МИРЭА. Декан факультета ВМК МГУ.

Член-корреспондент РАН с 22 мая 2003 года по Отделению информационных технологий и вычислительных систем, действительный член РАН с 29 мая 2008 года по Отделению нанотехнологий и информационных технологий. Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук c 10 июня 2013 по 12 января 2015 года.

Главный редактор журнала «Информатика и её применения» и ежегодника «Системы и средства информатики», работает также в журнале «Информационные технологии и вычислительные системы».

Член Научного совета при Совете Безопасности РФ, Бюро Совета директоров институтов РАН, Стратегического комитета Национального фонда подготовки кадров, председатель совета РАН по исследованиям в области обороны. Входил в состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию (2015—2018), в 2015—2017 годах — член президиума Совета.

Область научных интересов: информационные технологии, моделирование информационных потоков в финансовых приложениях, развитие прикладных математических методов, методы мониторинга сетей связи.

Основные научные работы 
И. А. Соколов — соавтор около 130 научных работ, включая 7 монографий.

 Об условиях сходимости распределений экстремальных порядковых статистик к распределению Вейбулла / В. Ю. Королёв, И. А. Соколов. // Информатика и её применения., 8:3 (2014).
 О работах в области моделирования информационных потоков в современных высокочастотных финансовых приложениях. / В. Ю. Королёв, А. Ю. Корчагин, И. А. Соколов, А. В. Черток. // Системы и средства информатики., 24:4 (2014), 63-85
 Умножитель с накоплением: методологические аспекты. / И. А. Соколов, Ю. А. Степченков, С. Г. Бобков, Ю. В. Рождественский, Ю. Г. Дьяченко. // Системы и средства информ., 24:3 (2014), 44-62.
 Распределение времени выхода из множества состояний перегрузки в системе M|M|1|<L,H>|<H,R> с гистерезисным управлением нагрузкой. / Ю. В. Гайдамака, А. В. Печинкин, Р. В. Разумчик, А. К. Самуйлов, К. Е. Самуйлов, И. А. Соколов, Э. С. Сопин, С. Я. Шоргин. // Информатика и её применения, 7:4 (2013), 20-33
 Предельная теорема для геометрических сумм независимых неодинаково распределённых случайных величин и её применение к прогнозированию вероятности катастроф в неоднородных потоках экстремальных событий. / М. Е. Григорьева, В. Ю. Королёв, И. А. Соколов. // Информатика и её применения, 7:4 (2013), 11-19.
 Байесовская рекуррентная модель роста надёжности: равномерное распределение параметров. / А. А. Кудрявцев, И. А. Соколов, С. Я. Шоргин. // Информатика и её применения, 7:2 (2013), 55-59.

Награды и премии 
 Орден Дружбы;
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за работу «Интегрированная многофункциональная система информационного обеспечения безопасности мегаполиса».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

 Выступления в сети
 Стратегия на практике: какие перемены нужны нашей науке? (интервью газете «Поиск»)
 Научная организация не должна ждать, как невеста на выданье (интервью порталу «Газета.ру»)
 ИПИ — это ответ на вызов времени (интервью порталу «Научная Россия»)
 Интервью с И. А. Соколовым на сайте ВМК МГУ
 Выступление акад. И. А. Соколова на праздновании 49-летия ВМК МГУ (13.04.2019). Видео подготовлено выпускником ф-та Феликсом Костюком.
 Академик РАН И. Соколов: «ВМК МГУ — это безусловная востребованность» // беседа с корр. портала «Научная Россия». 2020, 12 августа.

Преподаватели РТУ МИРЭА
Главные учёные секретари Российской академии наук
Деканы факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Сотрудники ИПИ РАН